Praml ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Praml (1912–2004), deutscher Politiker (CSU)
 Rolf Praml (* 1948), deutscher Rechtsanwalt, Kommunalpolitiker (SPD) und Staatssekretär
 Willy Praml (* 1941), deutscher Theatermacher und Regisseur

Siehe auch:
 Theater Willy Praml
 Braml